Нина Макси́мовна Кончало́вская () — советский учёный-терапевт, доктор медицинских наук (1953), профессор (1959). Заслуженный деятель науки РСФСР (1959).

Биография 
Родилась в 1908 году в городе Москве в семье основателя московской  терапевтической  школы, профессора Максима Кончаловского (1875—1942).

В 1931 году закончила Второй Московский медицинский институт. 

С 1931 по 1933 работала в биохимической лаборатории НИИ профессиональных болезней имени В. А. Обуха. С 1934 по 1944 годы работала в  Первом  Московском медицинском институте. С 1944 по 1950 годы работала  в Третьем Московском медицинском институте. 

С 1950 по 1960 годы — профессор клиники пропедевтики и госпитальной терапии санитарно-гигиенического факультета  1-го ММИ. С 1960 по 1970 годы —  руководитель терапевтического отделения клиники НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР.  

С 1936 по 1939 годы обучалась в аспирантуре, после чего защитила кандидатскую диссертацию, в 1953 году защитила докторскую диссертацию. В 1959 году ей было присвоено звание — профессора. В 1959 году за выдающиеся достижения в науке Н. М. Кончаловская была удостоена почётного звания — Заслуженный деятель науки РСФСР.

Основные научные работы Н. М. Кончаловская посвящены профессиональным болезням. Впервые в профпатологии исследовала роль пограничных неспецифичных синдромов, аллергии и аутоагрессии в патогенезе профессиональных заболеваний. Н. М. Кончаловская изучала токсичные поражения печени и влияние профессиональных заболеваний на состояние сердечно-сосудистой системы. Под руководством Н. М. Кончаловской защищено 6 докторских и около 30 кандидатских диссертаций. 

Умерла в 1994 году в Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище.

Основные труды 
 Кончаловская Н. М. Гемолитические анемии / 1-й Моск. ордена Ленина мед. ин-т. — : 1953. — 20 с.
 Кончаловская Н. М., Летавет А. А., Дрогичина Э. А., Рашевская А. М. Профессиональные болезни : Руководство для врачей / [Ред. коллегия: акад. А. А. Летавет (отв. ред.) и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — : Медицина, 1973. — 639 с.
 Кончаловская Н. М. Сердечно-сосудистая система при действии профессиональных факторов / [Н. М. Кончаловская, А. К. Гуськова, А. М. Монаенкова и др.]; Под ред. проф. Н. М. Кончаловской ; Акад. мед. наук СССР. — : Медицина, 1976. — 256 с.
 Кончаловская Н. М. Токсичные (профессиональные) поражения печени / Акад. мед. наук СССР. — : Медицина, 1986.

Награды

Звания 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1959)

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия: в 2 т. / принимали участие : И. Л. Беленький и др. - : Москвоведение, Т. 1, кн. 2: Лица Москвы: И-М. — 2008 г. — 623 с. — ISBN 978-5-903633-01-2
   100 лет со дня рождения Нины Максимовны Кончаловской (1908—1994) / Журнал «Медицина труда и промышленная экология» // Изд: НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, : 2008 г. — № 8 — 41-46 с.

Выпускники РГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Преподаватели МГМСУ